Žagrović je naselje u sastavu Grada Knina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se 1 kilometar sjeverozapadno od Knina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 637 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Knina